

Biografia 
Alois, figlio terzogenito del principe Alfredo del Liechtenstein e di sua moglie, Enrichetta del Liechtenstein, nacque al castello di Hollenegg.

Intrapresa la carriera militare, divenne capitano del 12º reggimento lancieri nell'esercito austro-ungarico, raggiungendo in breve tempo il grado di tenente colonnello. Per la posizione di sempre maggior rilievo ricoperta dal suo piccolo stato nei rapporti con l'Austria imperiale, ottenne di condurre un prestigiosissimo matrimonio sposando l'arciduchessa Elisabetta Amalia d'Asburgo-Lorena, figlia dell'arciduca Carlo Ludovico d'Asburgo-Lorena e di Maria Teresa del Portogallo, il 20 aprile del 1903, a Vienna. Il contratto di matrimonio tra i due venne presentato dall'imperatore Francesco Giuseppe I in persona l'8 novembre 1902 a Laxenburg.

La coppia principesca si trasferì dunque in Boemia ed in Moravia dove i membri della casata del Liechtenstein avevano diverse proprietà agricole, pur conscio di essere stato nominato principe ereditario dal momento che tramite suo padre egli era nipote del principe Luigi II del Liechtenstein e pertanto, dopo la morte senza eredi del principe Giovanni II e di suo fratello Francesco I, egli avrebbe ottenuto la possibilità di ereditare il trono. Il 26 febbraio 1923, ad ogni modo, Luigi decise di rinunciare ai propri diritti al trono in favore di suo figlio Francesco Giuseppe.

Luigi del Liechtenstein si ritirò dunque a vita privata, ma continuò ad essere uno dei principali promotori delle scienze e delle arti nel principato, divenendo membro onorario dell'Accademia delle Scienze e delle Arti di Vienna.

Matrimonio e discendenza 

Luigi sposò, il 20 aprile del 1903, Elisabetta Amalia d'Asburgo-Lorena, figlia dell'arciduca Carlo Ludovico d'Asburgo-Lorena e di Maria Teresa del Portogallo. Dal matrimonio nacquero otto figli:
 Francesco Giuseppe II (1906–1989)
 Maria Teresa (1908–1973) 
 Carlo Alfredo (1910–1985), padre di Maria-Pia Kothbauer
 Giorgio Hartmann (1911–1998) 
 Ulrico (1913–1978) 
 Maria Enrichetta (1914–2011) 
 Luigi (1917–1967) 
 Enrico (1920–1993)

Ascendenza

Onorificenze

Altri progetti 

Luigi
Luigi
Luigi